Зачётка

 Зачётная книжка — документ, в котором содержатся записи о сдаче студентом зачётов, экзаменов, защите курсовых и дипломных работ.
 Газета «Зачётка» — московская студенческая газета